Kallokkajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kallokkajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (66,8 ha)
Kallokkajärvi (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (14,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn